Хе́рес-дель-Маркеса́до () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гвадикс. Занимает площадь 82,29 км². Население — 1083 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web del Municipio
 Microweb turística de Jérez del Marquesado.

Муниципалитеты Гранады